Австрия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в двадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. Сборная страны состояла из 72 спортсменов (56 мужчин, 16 женщин).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Женщины

Трек 
Гонка по очкам

Гит

Маунтинбайк 
Мужчины

Ссылки 
 Сборная Австрии  на сайте sports-reference.com 

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года